Гран-Ви́а (, ) — одна из самых главных улиц (проспектов) в Барселоне; пересекает город в центральной его части. Протяжённость Гран-Виа составляет около 13,1 километра, что делает эту улицу самой длинной во всей Испании.

Расположение 
Улица (проспект) проходит через весь город, идёт с юго-запада на северо-восток. По ходу движения пересекает следующие площади: Площадь Испании, ,  и .

Примечания 

Улицы Барселоны
Проспекты Испании